Аш () — округ в штате Северная Каролина, США. По данным переписи 2010 года, численность населения составила 27 281 человек. Окружным центром является город Джефферсон.

История 
Исторические доказательства показывают, что округ Аш был населён индейскими племенами чероки, крики и шошони. Найденные кусочки разбитой глиняной посуды, наконечники стрел и другие индейские артефакты указывают на их присутствие. Большинство из этих артефактов были найдены в районе Олд-Филдс.

География 
По данным Бюро переписи населения США, округ имеет общую площадь 1,106 км², из которых 1,103 км² занимает суша и 2,6 км² вода. Округ Аш расположен на краю северо-западной части Северной Каролины и граничит с двумя штатами: Виргинией на севере и Теннесси на западе. Округ находится полностью в пределах региона Аппалачи Северной Каролины.

Национальные охраняемые территории 
 Blue Ridge Parkway (часть)
 Cherokee National Forest (часть)

Соседние округа 
 Округ Грейсон (Виргиния) — север
 Округ Аллегейни (Северная Каролина) — восток
 Округ Уилкс (Северная Каролина) — юго-восток
 Округ Ватога (Северная Каролина) — юго-запад
 Округ Джонсон (Теннесси) — запад

Дороги 
  — US 221 (BUS)
  — NC 16
  — NC 88
  — NC 163
  — NC 194

Демография

Перепись 2000 года 

По данным переписи 2000 года, насчитывалось 24 384 человека, 10 411 домашних хозяйств и 7 423 семей, проживающих в округе. Средняя плотность населения составляла 22 чел./км².

Расовый состав округа:
 97,16 % белые
 0,66 % афроамериканцы
 0,32 % коренные американцы
 0,23 % азиаты
 0,01 % жители тихоокеанских островов
 1,05 % другие расы
 0,56 % две и более рас
 2,42 % испанцы или латиноамериканцы

Из 10 411 домохозяйств 26,20 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 59,40 % супружеских пар, 8,40 % женщин, проживающих без мужей и 28,70 % не имеющих семьи. 25,80 % всех домохозяйств составляли отдельные лица, из которых 12,10 % лица в возрасте 65 лет и старше.

Возрастной состав округа: 19,80 % в возрасте до 18 лет, 7,50 % от 18 до 24 лет, 27,00 % от 25 до 44 лет, 27,70 % от 45 до 64 лет и 18,00 % в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составил 42 года.

Средний доход на домашнее хозяйство в округе составил $28,824, а средний доход на семью $36,052. Мужчины имели средний доход $25,666, а женщины $19,983. Доход на душу населения в округе составил $16,429. Около 10,10 % семей и 13,50 % населения были ниже черты бедности, в том числе 16,30 % из них моложе 18 лет и 17,30 % в возрасте 65 лет и старше.

Перепись 2010 года 
По данным переписи 2010 года, насчитывалось 27 281 человек, 11 755 домашних хозяйств и 8 030 семей, проживающих в округе. Средняя плотность населения составляла 23 чел./км².

Расовый состав округа:

 95,5 % белые
 0,6 % афроамериканцы
 0,2 % коренные американцы
 0,4 % азиаты
 0,01 % жители тихоокеанских островов
 2,2 % другие расы
 1,0 % две и более рас
 4,8 % испанцы или латиноамериканцы

Из 11 755 домохозяйств 23,1 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 54,5 % супружеских пар, 9,3 % женщин, проживающих без мужей и 31,7 % не имеющих семьи. 27,5 % всех домохозяйств составляли отдельные лица, из которых 13,0 % лица в возрасте 65 лет и старше.

Возрастной состав округа: 10,5 % в возрасте до 10 лет, 10,9 % от 10 до 19 лет, 9,9 % от 20 до 29 лет, 11,6 % от 30 до 39 лет, 13,8 % от 40 до 49 лет, 15,2 % от 50 до 59 лет, 14 % от 60 до 69 лет, 8,7 % от 70 до 79 лет и 5,1 % в возрасте 80 лет и старше. Средний возраст составил 45,5 лет.

Доход на душу населения в округе составил $20,706, а средний доход на домашнее хозяйство $34,056. 18,1 % населения были ниже черты бедности.

Населённые пункты

Города 
 Джефферсон
 Ленсинг
 Уэст-Джефферсон

Тауншипы 
Округ делится на 19 тауншипов: Честнут-Хилл, Клифтон, Крестон, Элк, Грасси-Крик, Хелтон, Хорс-Крик, Харрикейн, Джефферсон, Лорел, Норт-Форк, Обидс, Олд-Филдс, Пик-Крик, Пайн-Суомп, Пайни-Крик, Понд-Маунтин, Уолнут-Хилл и Уэст-Джефферсон.

Невключённые территории

Примечания 

Округа Северной Каролины